Storbritanniens landslag i basket kan syfta på:

Storbritanniens herrlandslag i basket
Storbritanniens damlandslag i basket